Alerta Lomas (también conocido como Seguridad Lomas) es el servicio público de seguridad ciudadana municipal del municipio bonaerense de Lomas de Zamora que fue implementado el 2 de septiembre de 2013 por el Intendente Martín Insaurralde.

Si bien la seguridad es competencia del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el sistema busca colaborar con la labor de los organismos provinciales facilitando herramientas que permitan a los habitantes del Partido de Lomas de Zamora reportar delitos que ocurran en el territorio municipal.

Funcionamiento

El servicio de Seguridad Lomas es gratuito para los ciudadanos que se inscriban a través del formulario digital de registro que existe en la página web oficial de la Municipalidad.

Una vez registrado, el vecino accede a un usuario personal que le permite realizar reportes y denuncias dentro del sistema, mediante distintas herramientas tales como computadoras con conexión a internet, cuentas de correo electrónico, smartphones o teléfonos celulares con tecnologías SMS o WAP, lectoras de tarjetas de crédito y débito, redes sociales como Facebook y Twitter, y el número telefónico gratuito 147.

Además, el sistema incorpora herramientas de reporte como botones de pánico, aplicaciones informáticas que convierten al teclado de la computadora en un botón de pánico digital que se activa al ingresar un código predeterminado, aplicaciones móviles para Blackberry, Android y iPhone que convierten al celular en un botón de pánico portátil, y terminales especiales entregados a víctimas de violencia de género.

La información recibida a través de estos múltiples canales de comunicación es derivada al Centro de Monitoreo, donde los operadores despachan la información a las fuerzas de seguridad, bomberos, defensa civil y servicio médico.

Véase también
 Lomas de Zamora
 Martín Insaurralde
 Seguridad ciudadana
 9-1-1
 Policía de la Provincia de Buenos Aires
 Alerta Tigre
 Alerta Pergamino
 Alerta Bahía Blanca

Enlaces externos
 Flickr de Alerta Lomas
 Página oficial de Alerta Lomas

Referencias 

Lomas de Zamora
Servicios de emergencia
Seguridad ciudadana